Chrysantheme bezeichnet
Vertreter der Pflanzengattung Chrysanthemen (Chrysanthemum)
die Garten-Chrysantheme (Chrysanthemum × morifolium)
die Herbst-Chrysantheme (Chrysanthemum indicum)